Hasło Brosław (Braslav, Brasław) może oznaczać:
 Brosław – staropolskie imię męskie.
 Brasław – miasto na Białorusi.

Osoby o imieniu Braslav 
 Braslav Rabar – chorwacki szachista, mistrz międzynarodowy.
 Braslav Borozan – jugosłowiański aktor filmowy. 
 Brasław z Panonii – słowiański książę z IX w..
 Braslav Ostojić – piłkarz chorwacki

Przypisy